São Carlos (São Paulo) — município brasileiro cujo gentílico é são-carlense ou carlopolitano
 São Carlos (Santa Catarina) — município brasileiro cujo gentílico é são-carlense
 São Carlos do Ivaí — município brasileiro cujo gentílico é são-carlense
 Grêmio Desportivo Sãocarlense — clube de futebol brasileiro de São Carlos, São Paulo

Desambiguações de gentílicos